Вальки́рия (др.-исл. valkyrja — «выбирающая убитых») в скандинавской мифологии — дева-воительница, которая реет на крылатом коне над полем битвы и решает, кому из воинов, павших в бою, попасть в небесный чертог — Вальхаллу.

В скандинавской мифологии 
Девы-воительницы изображаются в доспехах, шлемах с крыльями, со щитами и копьями. От блеска их доспехов, согласно поверьям, на небе возникает северное сияние.

Миссия валькирий — сопровождать погибших героев в Вальхаллу. Кроме того, в Вальхалле валькирии прислуживают воинам за столом, разнося им мёд. Иногда им даруется право решать исход битвы, а иногда они лишь выполняют веления Одина. В мифах валькирии предстают дочерьми Одина.

В героических песнях «Старшей Эдды» валькирии приобретают черты женщин-богатырей. Они фигурируют в качестве возлюбленных героев Хельга и Велунда. Валькирию Сигрдриву, в последующей традиции отождествлённую с Брюнхильд, Один наказывает и погружает в сон (она больше не будет участвовать в битвах и выйдет замуж) за то, что она его ослушалась и в поединке между конунгами дала победу не Хьяльм-Гуннару (которому Один обещал победу), а Агнару; её пробуждает великий герой Зигфрид («Старшая Эдда», «Речи Сигрдривы»).

Наиболее известны имена следующих валькирий:

 Гель («Зовущая»)
 Гейр («Копье»)
 Гейрахёд
 Гейрскёгуль
 Гёндуль
 Гондукк («Волчица»)
 Гунн («Жертвенная»)
 Мист («Туманная»)
 Рандгрид («Разбивающая щиты»)
 Регинлейв («Всадница Бури»)
 Рота («Сеющая смятение»)
 Свава
 Сигрдрива

 Сигрюн («Тайная победа»)
 Скеггльёльд
 Скёгуль («Свирепствующая»)
 Скульд («Долг»)
 Труд («Сила») — дочь бога Тора и богини Сиф
 Хильд («Битва»)
 Хлекк («Шум боя»)
 Хьертримуль
 Христ («Потрясающая»)
 Хьерфьетур («Оковы войны»)
 Лиод — дочь великана Гримнира

См. также 
 Алайсиаги — женские духи битвы, почитавшиеся германцами времён Римской империи.
 Валькирия (опера)

Примечания

Ссылки 
 Музей Константина Васильева — автора картины «Валькирия над сражённым воином».

Германо-скандинавская мифология
Вымышленные женщины
Валькирии